Èpsilon¹ Arae, estrella de la constel·lació d'Ara 
 Èpsilon² Arae sistema estel·lar triple de la constel·lació d'Ara